Звезда Сьерра-Леоне — алмаз, найденный в Сьерра-Леоне. На момент обнаружения был третьим по величине из когда-либо найденных (начальная масса — 969,8 кар).

Обнаружение и огранка 
Алмаз Звезда Сьерра-Леоне был обнаружен 14 февраля 1972 г. рабочими одного из месторождений, принадлежавшего компании Diminco (район г. Коиду). По состоянию на 1972 год являлся третьим по величине ювелирным алмазом и крупнейший из алмазов, найденных в аллювиальных отложениях.

3 октября 1972 года президент Сьерра-Леоне  заявил, что ювелирная компания из Нью-Йорка (Harry Winston Inc.) приобрела алмаз за 2,5 млн долл.

Изначально камень получил изумрудную огранку; при этом, его масса составила 143,2 кар. Позднее, из-за внутреннего дефекта, он был разделён на 17 более мелких алмазов, 13 из которых получили степень «безупречных» (FL). После разделения, крупнейшим из камней стал грушевидный алмаз весом в 53,96 кар (10,79 г). Шесть из полученных камней позднее
были оправлены в брошь «Звезда Сьерра-Леоне».

Качественные характеристики 
Спектральный тип камня — IIa, что говорит о его исключительной чистоте. По цветовой шкале , алмаз относится к категории D, что ставит его в один ряд с наиболее редкими и ценными бесцветными камнями.

В филателии 
В честь завершения огранки камня, правительство Сьерра-Леоне выпустило памятную марку, форма которой повторяет контуры алмаза.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Star of Sierra Leone Diamond

Знаменитые алмазы и бриллианты
Открытия 1972 года
Алмазы, найденные в Сьерра-Леоне